Ильясова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Ильясова, Гульдар Музафаровна (род. 1954) — советский и башкирский режиссёр, лауреат государственной премии РБ имени Салавата Юлаева (1994).
 Ильясова, Зухра Хамитовна (род. 1950) — артистка балета, педагог, народная артистка Башкирии и Татарстана.
 Ильясова, Лидия Михайловна (род. 1935) — советская шашистка, журналистка. 
 Ильясова, Майра (род. 1955) — советская и казахская певица, продюсер, заслуженная артистка Казахстана.
 Ильясова, Рысжан Ильясовна (1937—2021) — казахстанский историк-краевед, Заслуженный деятель Республики Казахстан.
 Ильясова, Сабина (род. 1997) — азербайджанская волейболистка.
 Ильясова, Эрсан (род. 1987) — турецкий баскетболист.
 Ильясова, Юмабика Салахетдиновна (род. 1957) — советский и башкирский литературовед, поэтесса.